La Mure ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 La Mure, Gemeinde im Département Isère
 Kanton La Mure, Kanton im Département Isère
 La Mure-Argens, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence

La Mure ist der Familienname folgender Personen: 
 Pierre La Mure (1899–1976), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mure (Begriffsklärung)
 Lamure-sur-Azergues, Gemeinde im Département Rhône